erotyka – antycypacja lub stan podniecenia seksualnego
 erotyka – przedstawienie miłości zmysłowej w sztuce